WDM pode referir-se a:
 Wavelength-division multiplexing, técnica de multiplexação de sinais
 Windows Driver Model, modelo de criação de drivers no sistema operacional Windows

WDM pode ser as iniciais de:
 West Des Moines, cidade no estado americano de Iowa

he:ריבוב#WDM